

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Maria Domenica Lazzeri, (1815-1848), mystique catholique italienne ;
 Tony Lazzeri, (1903-1946), joueur américain de baseball ;
 Valerio Lazzeri, (1963- ), évêque catholique suisse ;

Homonymie
Homonymie de patronyme